Edward (地飛星シルフのエトヴァルト, Chihisei Shirufu no Etovaruto) est un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya. Spectre du Sylphe, de l'étoile terrestre volante, Edward apparaît uniquement dans le manga Saint Seiya: The Lost Canvas.

Rappel : The Lost Canvas 
Le personnage d'Edward n'apparaît que dans le Manga "The Lost Canvas".
Ce manga, basé sur l'œuvre principale "Saint Seiya" créée par Masami Kuramada, nous raconte l'histoire de la dernière Guerre Sainte, qui eut lieu au , soit 250 ans avant la série originale.

Renaissance sur renaissance 
Edward apparaît avec quatre autres spectres en se rendant à Jamir pour tuer Temna de Pégase et ses amis. 
Mais grâce aux illusions provoquées par Asmitha, le chevalier d'or de la Vierge, Edward termine sa course dans un ravin, empalé sur un pic rocheux, tout comme ses compagnons.

C'est alors que, contre toute attente, ils se relèvent tous les cinq et s'élancent à nouveau en direction de la tour de Jamir. Tenma frappe alors de plein fouet le Spectre du Sylphe qui meurt et ressuscite à nouveau dans l'instant. Et pour cause : grâce au pouvoir d'Hadès, les Spectres possèdent l'immortalité.

Durant cette bataille, Asmitha de la Vierge, à l'aide de son cosmos et des fruits du Sapindus, crée le rosaire aux 108 perles et réussit alors à annuler le pouvoir d'immortalité dont étaient dotés les Spectres. Edward et ses compagnons disparaissent alors à tout jamais.

Surplis 
La surplis d'Edward représente le Sylphe, créature mythologique, Être invisible élémental d'Air.

Technique 
N/C

Spectres d'Hadès